Alan Mathison Turing était un mathématicien et informaticien anglais, considéré comme l'« inventeur » de l'ordinateur. Son nom est fréquemment associé à ses importants travaux :
 Machine de Turing
 Test de Turing
 Turing-complet
 Prix Turing
 Oracle (machine de Turing)
 Turing Number

Voir aussi 
 Ada et Turing, un système de calcul pétaflopique du laboratoire IDRIS du CNRS.
 Turing, une microarchitecture de processeur graphique développée par Nvidia.